Grigny kan syfta på
Grigny, Essonne – en kommun i departementet Essonne i regionen Île-de-France i norra Frankrike
Grigny, Pas-de-Calais – en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais i norra Frankrike